Bundestagswahlkreis 290 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Tübingen (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Reutlingen (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Bernburg – Aschersleben – Quedlinburg (1990 bis 1998)